Kalpa bezeichnet:

 einen Begriff hinduistischer und buddhistischer Mythologie, Kalpa (Mythologie)
 eine der sechs traditionellen Disziplinen des Vedanga, die das Ritual betrifft
 einen Ort im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh, Kalpa (Himachal Pradesh)
 den finnischen Eishockeyverein KalPa